Kimiko Date-Krumm era la detentrice del titolo, ma si è ritirata durante il match di secondo turno contro An-Sophie Mestach che ha battuto in finale Wang Qiang 1–6, 6–3, 6–0.

Teste di serie 

  Kimiko Date-Krumm (Secondo turno, ritiro)
  Duan Yingying (quarti di finale)
  Casey Dellacqua (primo turno)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)

  Zheng Saisai (secondo turno)
  Erika Sema (secondo turno)
  Monique Adamczak (secondo turno)
  Wang Qiang (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kangaroo Cup 2013